Carcado peut désigner :

Patronyme 

 Eustache Le Sénéchal de Carcado (1623-1694), prélat français du .

Toponyme 

 Lycée Carcado-Saisseval, un lycée parisien.